Tanzim (Palestyna) – radykalna frakcja al-Fatah, która wyodrębniła się w 1995 roku
 Al-Tanzim (Liban) – nacjonalistyczna partia libańska oraz chrześcijańska formacja zbrojna, istniejąca w okresie wojny domowej w Libanie